Чан Санта Круз има више значења:

 Чан Санта Круз
 Чан Санта Круз (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Чан Санта Круз (Калотмул), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Чан Санта Круз (Ваљадолид), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику